Ана Атерли (; 8 мая 1929, Порту — 5 августа 2015, там же) — португальская , , историк литературы,  и -экспериментатор, авторитетная фигура португальской культуры последних десятилетий.

Биография 
Окончила филологический факультет Лиссабонского университета по специальности Германская филология и докторантуру в Калифорнийском университете. Как поэт дебютировала в газете Diário de Notícias в сентябре 1959 года. Занималась визуальной поэзией, оставаясь в рамках поэтики барокко. Развивала жанр стихотворений в прозе, близких по поэтике к дзэнским коанам. Автор трудов по истории литературы, поэзии и эстетике барокко. Переводила с английского, французского, итальянского, испанского языков.

В 1971 году в знак протеста против диктаторского режима и цензуры эмигрировала в Великобританию. Училась в Лондонской киношколе. После революции гвоздик вернулась на родину, жила и работала в Лиссабоне.

Как художница входила в авангардную Grupo Experimentalista Português, участвовала в групповых выставках. В 1992 году в Центре современного искусства Фонда Галуста Гюльбенкяна была представлена большая ретроспектива её живописных и графических работ 1960-х — 1990-х годов.

С 1981 года преподавала на факультете социальных и гуманитарных наук в Новом Лиссабонском университете.

Творчество

Поэзия 
 Um Ritmo Perdido. Lisboa: Ed. Aut. (1958, издание автора)
 As Aparências. Lisboa: Sociedade de Expansão Cultural (1959)
 A Dama e o Cavaleiro. Lisboa: Guimarães Editores (1960)
 Sigma. Lisboa: Ed. Aut. (1965)
 Estruturas Poéticas — Operação 2. Lisboa: Ed. Aut. (1967, издание автора)
 Eros Frenético. Lisboa: Moraes Editores (1968)
 39 Tisanas. Porto: Colecção Gémeos, 2 (1969)
 Anagramático. Lisboa: Moraes Editores (1970)
 63 Tisanas: (40-102). Lisboa: Moraes Editores (1973, стихотворения в прозе)
 Poesia: 1958—1978. Lisboa: Moraes Editores (1980)
 Ana Viva e Plurilida. in Joyciana, Lisboa: &etc. (1982, в коллективном сборнике)
 O Cisne Intacto. Porto: Limiar (1983)
 A Cidade das Palavras. Lisboa: Quetzal (1988)
 Volúpsia. Lisboa: Quimera (1994)
 351 Tisanas. Lisboa: Quimera (1997)
 Rilkeana. Lisboa: Assírio & Alvim (1999, премия ПЕН-клуба Португалии за поэзию)
 Um Calculador de Improbabilidades. Lisboa: Quimera (2001)
 O Pavão Negro. Lisboa: Assírio & Alvim (2003, премия Ассоциации литературных критиков Португалии)
 Itinerários. Vila Nova de Famalicão: Edições Quasi (2003)
 Fibrilações. Lisboa: Quimera (2005, издание на испанском и португальском языках)
 A Idade da Escrita e outros poemas. São Paulo: Escrituras (2005, антология)
 463 Tisanas. Lisboa: Quimera (2006, стихотворения в прозе)
 A Neo-Penélope. Lisboa: &etc. (2007)

Проза 
 O Mestre. Lisboa: Arcádia (1963, 2 изд. — 1976, 3 изд. 1995; бразильское издание — 2006)
 No Restaurante. In Antologia do Conto Fantástico Português. Edições Afrodite de Fernando Ribeiro de Mello (1967, 2 изд. 1974, 3 изд. 2003)
 Crónicas, Anacrónicas Quase-tisanas e outras Neo-prosas. Lisboa: Iniciativas Editoriais (1977)
 O Tacto. In Poética dos cinco sentidos. Lisboa: Livraria Bertrand (1979)
 Anacrusa: 68 sonhos. Lisboa: & Etc (1983)
 Elles: um epistolado. Lisboa: Editorial Escritor (1999, в соавторстве с Алберто Пиментой)
 O Neo-Ali Babá. In Mea Libra — Revista do Centro Cultural do Alto Minho, n.º 14, Viana do Castelo (2004)

Эссе, критические издания, переводы, комментарии 
 Nove Incursões. Lisboa: Sociedade de Expansão Cultural (1962)
 O Espaço Crítico: do simbolismo à vanguarda. Lisboa: Caminho (1979)
 A Experiência do Prodígio — Bases Teóricas e Antologia de Textos-Visuais Portugueses dos séculos XVII e XVIII. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda (1983)
 Defesa e Condenação da Manice. Lisboa: Quimera (Apresentação, notas e fixação do texto) (1989)
 Poemas em Língua de Preto dos Séculos XVII e XVIII. Lisboa: Quimera (Apresentação, notas e fixação do texto) (1990)
 Elogio da Pintura de Luís Nunes Tinoco. Lisboa: Instituto Português do Património Cultural (Apresentação e edição) (1991)
 A Preciosa de Sóror Maria do Céu. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica (Edição actualizada do códice 3773 da Biblioteca Nacional precedida dum estudo) (1991)
 Lampadário de Cristal de Frei Jerónimo Baía. Lisboa: Editorial Comunicação (Apresentação crítica, fixação do texto, notas, glossário e roteiro de leitura) (1991)
 O Desafio Venturoso de António Barbosa Bacelar. Lisboa: Assírio & Alvim (Organização e prefácio) (1991)
 Triunfo do Rosário: repartido em cinco autos de Sóror Maria do Céu. Lisboa: Quimera (Tradução e apresentação) (1992)
 A Casa das Musas: uma releitura crítica da tradição. Lisboa: Editorial Estampa (1995)
 O Ladrão Cristalino: aspectos do imaginário barroco. Lisboa: Edições Cosmos (1997, премия Общества писателей Португалии за эссеистику)
 Frutas do Brasil numa nova, e ascetica monarchia, consagrada à Santíssima Senhora do Rosário de António do Rosário. Lisboa: Biblioteca Nacional (Apresentação) (2002)
 Poesia Incurável: aspectos da sensibilidade barroca. Lisboa: Editorial Estampa (2003)
 Interfaces do Olhar — Uma Antologia Crítica / Uma Antologia Poética. Lisboa: Roma Editora (2004)
 Obrigatório não ver. Lisboa: Quimera (2009)

Альбомы, каталоги выставок 
 Ana Hatherly: obra visual, 1960—1990/ Manuel Castro Caldas, Jorge Molder, eds. Lisboa: Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992
 Ana Hatherly: hand made = obra recente/ Jorge Molder, ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, 2000

Признание 
Лауреат многочисленных национальных и международных премий. Стихи и эссе писательницы переведены на ряд языков мира, включая японский и китайский. В 2003 о ней снят документальный фильм ().

Примечания

Литература 
 Leonorama: volume de homenagem a Ana Hatherly/ Maria de Rosário Pimentel, Maria de Rosário Monteiro, eds. Lisboa: Edições Colibri; Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2010

Ссылки 
 Статья в Инфопедии
 Биография на сайте Фонда Галуста Гюльбенкяна
 Биография
 Стихи on line
 Стихи on line
 Биография, стихи on line
 Интервью
 Интервью, 2008
  Барочное и визуальное в творчестве Аны Атерли

Литературоведы по алфавиту
Литературоведы Португалии
Литературоведы XX века
Литературоведы XXI века
Графики Португалии
Выпускники Лиссабонского университета
Преподаватели вузов Португалии